Halász József (18. század) református püspök
 Halász József (1803–1886) ügyvéd
 Halász József (1874–1928) szociológus, tanulmányíró, újságíró, banktisztviselő, főispán
 Halász József (1874–1935) polgári iskolai rajztanár, illusztrátor